Лузитания:

Лузитания — древнеримская провинция на западе Пиренейского полуострова, значительную часть которой занимает нынешняя Португалия.
 «Лузитания» — пассажирский лайнер.

Португальские спортивные клубы
 «Лузитания» — португальский баскетбольный клуб.
 «Лузитания» — португальский футбольный клуб.

Прочее 
 «Лузитания» — московская математическая школа, созданная Н. Н. Лузиным.